Выборы в Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа шестого созыва состоялись в единый день голосования 13 сентября 2015 года. Были избраны 22 депутата по смешанной избирательной системе — 11 по региональным партийным спискам и 11 по одномандатным округам.

Участники

«Единая Россия» 
Избирательная комиссия ЯНАО зарегистрировала список кандидатов 21 июля 2015 года. Среди них — Дмитрий Кобылкин и Сергей Харючи.

ЛДПР 
Кандидаты от партии зарегистрированы 23 июля 2015 года.

КПРФ 
Кандидаты от КПРФ зарегистрированы 22 июля 2015 года.

«Справедливая Россия» 
Избирком ЯНАО зарегистрировал кандидатов 20 июля 2015 года.

«Партия за справедливость» 
Кандидаты от партии зарегистрированы 7 августа 2015 года.

«Родина» 
Избирательная комиссия зарегистрировала список кандидатов от партии 7 августа 2015 года.

Прочие кандидаты 
Избирательная комиссия ЯНАО отказала в регистрации кандидатов от политических партий «Коммунисты России», «Патриоты России» и «Партия ветеранов России».

Социологические опросы

Результаты

Явка

Сводная таблица

Примечания

Ссылки 

Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ